Список памятников, расположенных на территории города Рыбинска Ярославской области России.

 Памятники Владимиру Ильичу Ленину в Рыбинске
 Памятник на Красной площади // установлен 7 ноября 1957 // Скульптор Хасбулат Аскар-Сарыджа
 Памятник на территории кожевенного завода им. Ленина // установлен в 1930 году
 Стела с мозаичным изображением Ленина пересечении улиц Кирова и Герцена // установлена в 1974
 Памятник у входа в кабельный завод в микрорайоне Переборы // Открыт в 1938 году // Автор неизвестен
 Скульптура из бронзы в фойе дворца культуры в микрорайоне Переборы (Ленин в кресле) // Установлена в 1967 году при открытии дворца
 Памятник в поселке ГЭС-14 (демонтирован, сохранились обломки, лежащие за ДК ГЭС)
 Памятник у городской больницы № 1 (демонтирован)
 Гранитный бюст Ленина у завода приборостроения // Установлен в 1976 году // архитектор С. В. Суханов
 Памятник у завода пластмассовых изделий // Открыт 22 апреля 1968 года // Скульптор Аскар Сарыджа
 Памятник в микрорайоне Волжский у городского парка // Открыт 22 апреля 1956 года // Автор неизвестен / демонтирован в 2010
 Гипсовый памятник у завода «Полиграфмаш» (ООО «Литэкс») // Установлен 22 апреля 1948 года // Скульптор С. Д. Меркуров / демонтирован в 2012
 Памятник у завода «Верфь братьев Нобель» // Установлен в 1948 году // Скульптор С. Д. Меркуров / демонтирован в 2012
 Гипсовый памятник на территории завода деревообрабатывающих станков // Открыт 6 ноября 1965 года // Автор неизвестен
 Бюст на территории завода кровельных материалов
 Бюст на территории бывшего завода «Магма» // Установлен в 1967 году // Скульптор Антонян
 Памятник на улице Труда у СПК «Рыбинский», за мясокомбинатом / демонтирован, сохранился постамент
 Памятник на территории завода «Дорожных машин» // Открыт 6 ноября 1958 года // Скульптор Г. Д. Алексеев / демонтирован
 Барельеф у здания Рыбинского управления механизации и строительных работ на улице 9 мая
 Памятник в здании дома культуры в посёлке ГЭС-14 на территории музея «Советская эпоха» // Перемещен и установлен в 2012 году
 Памятник рядом с домом культуры в посёлке ГЭС-14 на территории «Парка советского периода» // Перемещен и установлен в ноябре 2014 года

Ссылки 

 Достопримечательности Рыбинска на сайте 2rybinsk.ru 
 Рыбинск. Экскурсии по городу. Волжская набережная. сайт Gorod.myrybinsk.ru
Памятники и монументы Рыбинска  Официальный сайт администрации Рыбинска

Примечания 

Здания и сооружения Рыбинска

Рыбинск